Sharp [šárp] nebo SHARP může označovat:

příjmení osob
 Elliott Sharp (* 1951) – americký hudebník a hudební skladatel
 Gene Sharp (1928–2018) – americký filozof a politolog
 Hap Sharp (1928–1993) – americký automobilový závodník
 Isadore Sharp (* 1931) – kanadský hoteliér a filantrop
 John Sharp (1920–1992) – britský herec
 Leo Sharp (1924–2016) – americký veterán druhé světové války, vyhlášený zahradník a drogový kurýr
 Lynsey Sharpová (* 1990) – britská běžkyně, mistryně Evropy
 Patrick Sharp (* 1981) – kanadský hokejový útočník
 Phillip A. Sharp (* 1944) – americký molekulární biolog a genetik
 Waitstill Sharp (1902–1984) – americký unitářský duchovní

jiný význam
 Sharp Corporation
 Sharp X68000 – počítač vyráběný společností Sharp corporation
 SHARP – Skinheads Against Racial Prejudice
 C Sharp – programovací jazyk
 F Sharp – programovací jazyk
 J Sharp – programovací jazyk

Podobné příjmení 
 Sharpe

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení